Северо-Осетинская автономная область (Северо-Осетинская АО) — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 1924 по 1936 год.

Административный центр — город Владикавказ.

История 
Северо-Осетинская автономная область была образована 7 июля 1924 года из Осетинского национального округа упраздненной Горской АССР. Центром области был назначен город Владикавказ, который не входил в состав области, имел статус автономного города и являлся также центром Ингушской автономной области.

С 16 октября 1924 года Северо-Осетинская автономная область в составе Северо-Кавказского края.

15 января 1934 года после объединения Ингушской АО и Чеченской АО в Чечено-Ингушскую автономную область город Орджоникидзе стал центром только Северо-Осетинская АО, войдя в её состав.

С принятием новой сталинской конституции 5 декабря 1936 года Северо-Осетинская АО была выведена из состава Северо-Кавказского края и преобразована в Северо-Осетинскую АССР.

Административное деление 
По состоянию на 1 октября 1931 года в состав области входили 5 районов:
 Алагиро-Ардонский — с. Алагир
 Дзауджикауский — г. Орджоникидзе (не входил в состав района)
 Дигорский — с. Христиановское
 Правобережный — с. Тулатово
 Притеречный — ст-ца Ардонская

Население 
По результатам всесоюзной переписи населения 1926 года население области составляло 152 435 чел.

Национальный состав населения распределялся следующим образом:

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное деление РСФСР

Автономные области РСФСР
1920-е годы в Северной Осетии
Появились в 1924 году в России
Административные единицы, образованные в 1924 году
Административные единицы, упразднённые в 1936 году